Numele "Aleksandrów" se poate referi la:
 Aleksandrów Kujawski — un oraș în voievodatul Cuiavia și Pomerania, Polonia
 Aleksandrów Łódzki — un oraș în voievodatul Łódź, Polonia
Vezi și Alexandrov